Сала́м, саля́м () — арабское слово, означающее «мир», «безопасность», «благополучие».

Салам
 Салам — короткое приветствие у представителей мусульманских народов и народов, живущих рядом с ними.
 ас-Салам — одно из Прекрасных имён Аллаха.
 Ас-Салам — мусульманская духовно-просветительская газета, издающаяся в Дагестане (Россия).
 Ас-саляму алейкум — исламское приветствие.

Персоналии
 Салам, Абдус (1926—1996) — пакистанский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1979 год.
 Салам, Саиб (1905—2000) — ливанский государственный деятель, премьер-министр Ливана.
 Салам, Наваф — ливанский дипломат, юрист и деятель образования.
 Салам, Таммам (род. 1945) — ливанский политический и государственный деятель, премьер-министр Ливана с 6 апреля 2013.

См. также

Примечания